BB&T Atlanta Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Atlanta Open rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2013 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród 546 930 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Stanach Zjednoczonych